El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2003 (oficialmente Gauloises TT Assen) fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2003. Tuvo lugar en el fin de semana del 26 al 28 de junio de 2003 en el Circuito de Assen en Assen (Países Bajos).

La carrera de MotoGP fue ganada por Sete Gibernau, seguido de Max Biaggi y Valentino Rossi. Anthony West ganó la prueba de 250cc, por delante de Franco Battaini y Sylvain Guintoli. La carrera de 125cc fue ganada por Steve Jenkner, Pablo Nieto fue segundo y Héctor Barberá tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo
Paisesbajos
Países Bajos en 2003